Ljestvice liga četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1993./94.

4. HNL NS Zagrebačke regije 
Klubovi koji teritorijalno pripadaju Gradu Zagrebu, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslovačkoj i Zagrebačkoj županiji.

 Izvori: 
  Sedam i pol desetljeća nogometnog kluba ZET (1927. – 2002.) 
 Platinasti jubilej ZNS-a

Dalmatinska liga

Dubrovačka skupina

Skupina Metković-Pelješac-Korčula 
 Sudionici 
 Faraon Trpanj 
 Grk Potomje 
 Jadran Smokvica
 Metković 
 Rat Kuna Pelješka 
 Zmaj Blato 
Prvak Zmaj Blato   
 Izvori: 
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1993. godina  
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1994. godina

Skupina Župa-Konavle 

 Izvori: 
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1993. godina  
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1994. godina  
<ref> [https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pagePlan/pagePlan/?pv_page_id=672004 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 15602, god. LI, objavljeno 24. svibnja 1994., str. 26, (Sport)], preuzeto 19. srpnja 2021. </ref> "Slobodna Dalmacija"'', 24. svibnja 1994.

Srednja skupina 
Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NK Dugopolje – 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.) 
 OSK Otok 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća  
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1993. godina  
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1994. godina  
<ref> [https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pagePlan/pagePlan/?pv_page_id=672317 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 15607, god. LI, objavljeno 31. svibnja 1994., str. 25, (Sport)], preuzeto 19. srpnja 2021. </ref> "Slobodna Dalmacija"'', 13. lipnja 1994.

Zadarska skupina 

 Izvori: 
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1993. godina  
 "Slobodna Dalmacija", arhiv 1994. godina  
<ref> [https://arhiv.slobodnadalmacija.hr/pvpages/pagePlan/pagePlan/?pv_page_id=673029 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 15620, god. LI, objavljeno 13. lipnja 1994., (Prilog Sport, str. 10)], preuzeto 19. srpnja 2021. </ref> "Slobodna Dalmacija"'', 13. lipnja 1994.

Povezani članci 
 1. HNL 1993./94.
 2. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.
 Hrvatski nogometni kup 1993./94.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1993-94
 4